Джиро́ламо Фракасто́ро (Fracastorius, ; 1478—1553) — венецианский врач, писатель и учёный-исследователь в области медицины, географии, математики и астрономии.

Биография

Джироламо Фракасторо родился около 1478 года в городе Вероне, получил образование в Падуе. Среди школьных товарищей Фракасторо был Николай Коперник.

Фракасторо рано начал выделяться как способный врач, был назначен репетитором своих товарищей.

Литературная деятельность Фракасторо была весьма разнообразной. Несколько его «Диалогов» посвящено вопросам философии и психологии, также он писал о рефракции света, первым ввел в употребление термин «полюс» применительно к Земле.
Фракасторо отдал дань и художественной литературе, писал стихи и поэмы.

В своей основной работе «О контагии, о контагиозных болезнях и лечении» он предположил, что эпидемии вызываются крошечными частицами («семенами»), переносимыми от больного через прямой, непрямой (или даже зрительный) контакт. «Семена» в его терминах ближе к химическим или атомистическим элементам, чем к живым существам.

Сифилис получил своё название от поэмы Фракасторо «Сифилис, или О галльской болезни». Поэма повествует о том, как пастух по имени Сифилус разгневал богов Олимпа и был наказан ими ужасной болезнью, поразившей всё его тело сыпью, бубонами и язвами.

В 1546 году ввёл в медицину термин «инфекция».

Полное собрание сочинений Фракасторо (Hieronymi Fracastorii Veronensis opera omnia) выходило трижды, в 1555, 1574 и 1584 гг. в венецианском издательстве Джунта и впоследствии неоднократно переиздавалось.

Лев Африканский посвятил свою книгу «Африка — третья часть света» Фракасторо, и в предисловии так отзывается о нём:

Джироламо Фракасторо умер 27 июля 1553 года в Аффи.

Память 
 В родном городе Вероне учёному был установлен памятник. 
 В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Фракасторо кратеру на видимой стороне Луны.

Работы 
 Syphilidis, sive Morbi Gallici (1530)
 Di Vini Temperatura (1534)
 Homocentricorum sive de Stellis, de Causis Criticorum Dierum Libellus (1535)
 Homocentrica (1538)
 Syphilis sive de morbo gallico (1539, поэма)
 Naugerius sive de Poetica Dialogus (ca. 1540)
 De Contagione et Contagiosis Morbis (1546)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Монахов С. А. О галльской болезни почти пять столетий спустя // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2007. — № 4. — С. 86-87.
 Монахов С. А. Загадка Фракастория // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2010. — Том 13, № 6. — С. 69-70.

Ссылки 
 Юрий Чунаев. Джироламо Фракасторо. Первый эпидемиолог Европы // Проза.ру. 2021.

Медики Италии
Медики XVI века
Эпидемиологи
Поэты Италии
Поэты XVI века
Математики XVI века
Математики Италии
Учёные Эпохи Возрождения